Osttangente bezeichnet:

 Osttangente (Basel), ein rund elf Kilometer langer Autobahnabschnitt durch Basel
 Osttangente (Flensburg), eine Umgehungsstraße in Flensburg
 Tangentiale Verbindung Ost, ein Straßenprojekt in Berlin
 Osttangente Landshut, ein Straßenprojekt zwischen Landshut Stadt und Landkreis Landshut